Протре́птик ( — увещевание) — жанр античной литературы, побуждающий или приглашающий читателя заняться изучением какого-либо учения (прежде всего, философии). Один из первых «Протрептиков» написал Аристотель. От него сохранились только фрагменты. «Протрептик» Аристотеля повлиял на диалог Цицерона «Гортензий» и на «Протрептик» Ямвлиха. К числу апологетических сочинений Климента Александрийского относится «Протрептик, или Увещание к эллинам».

Литература 
 Аристотель. Протрептик. О чувственном восприятии. О памяти. — СПб.: Изд. дом СПбГУ, 2004. — ISBN 5-288-03485-0
 Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель — М.: Молодая гвардия, 1993 — С. 212—218.
 Лосев А. Ф. § 3. «Протрептик» («Увещание») // Лосев А. Ф. История античной эстетики.- Т. VII: Последние века. — М.: Искусство, 1988.

Литературные жанры
Аристотель
Жанры философской литературы